El Torneig de Metz 2019, oficialment conegut com a Moselle Open 2019, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 22 de setembre del 2019 a Les Arènes de Metz, França.

El tennista local Jo-Wilfried Tsonga va guanyar el segon títol de la temporada i va esdevenir el primer tennista en guanyar en quatre ocasions el títol de Metz.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2019
ATP Tour 2019